Luis Carlos Arias (La Unión, 13 de janeiro de 1985) é um futebolista colombiano que atua como atacante. Atualmente está no Independiente Medellín da Colômbia. 

Futebolistas da Colômbia
Futebolistas do Itagüí Leones Fútbol Club
Futebolistas do Deportivo Toluca Fútbol Club
Futebolistas do Independiente Santa Fe
Futebolistas do Deportivo Independiente Medellín
Jogadores da Seleção Colombiana de Futebol